No Rest for the Wicked může být:

 No Rest for the Wicked (album, Helix) – album skupiny Helix z roku 1983
 No Rest for the Wicked (album, New Model Army) – album skupiny New Model Army z roku 1985
 No Rest for the Wicked (album, Ozzy Osbourne) – album zpěváka Ozzyho Osbourna z roku 1988